Madras Rubber Factory, empresa multinacional fabricant de pneumàtics de l'Índia
 MRF Challenge (de l'acrònim de l'empresa anterior), campionat d'automobilisme organitzat a l'Índia
 Fjord1 MRF (de l'acrònim en noruec Møre og Romsdal Fylkesbåtar), companyia de ferri del comtat de Møre og Romsdal, a Noruega
 Mauro R. Fuguette, empresa discogràfica especialitzada en òpera
 Military Reaction Force, unitat secreta de l'Exèrcit britànic activa durant el conflicte a Irlanda del Nord
 Mobile Riverine Force, força de marina fluvial de l'Exèrcit dels Estats Units a la guerra del Vietnam
 Camp aleatori de Màrkov (del seu nom en anglès Markov Random Field), conjunt de variables aleatòries que compleix la propietat de Màrkov
 Fluid magnetoreològic (del seu nom en anglès MagnetoRheological Fluid), fluid que augmenta la seva viscositat en presència d'un camp magnètic
 Acabat magnetoreològic (del seu nom en anglès MagnetoRheological Finishing), mètode de poliment de superfícies òptiques
 Material rodant ferroviari, conjunt de vehicles amb rodes que circulen sobre una via fèrria
 Instal·lació de recuperació de materials (del seu nom en anglès Materials Recovery Facility), planta que separa el material reciclable per a la seva comercialització
 UDC MRF (de l'acrònim en anglès Master Reference File), base de dades de la Classificació Decimal Universal bibliogràfica
 Media Resource Function, funció de control de dades multimèdia en el Subsistema Multimèdia IP
 Myelin regulatory factor, factor de transcripció que regula l'expressió gènica de proteïnes de la mielina
 Myogenic regulatory factor, factor de transcripció que regula la formació del teixit múscul esquelètic
 MRf també és l'abreviatura de la rupia de les Maldives, moneda oficial de les Maldives
 mrf també és el codi ISO 639-3 del maori, llengua austronèsia parlada pels maoris de les Illes Cook i Nova Zelanda